Orda ist der Name von:

 Orda Khan, sibirischer Mongolenfürst
 Ourde, einer französischen Gemeinde, auf Okzitanisch

Orda ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Orda (1915–2004), polnischer Opernsänger
 Napoleon Orda (1807–1883), polnischer Komponist, Pianist und Künstler

Siehe auch:
 Orda-Horde